

Persone 
Andrea Bina – geologo, matematico e fisico italiano
Eric Bina – programmatore statunitense, cocreatore di Mosaic
Robbie Bina – hockeista su ghiaccio statunitense
Vladimír Bína – calciatore cecoslovacco

Altro 
Bina – forma femminile del nome proprio di persona Bino
Bina – fiume della Baviera (Germania)
Bíňa – comune del distretto di Nové Zámky (regione di Nitra, Slovacchia)
Bina -  Nell'uso amministrativo tradizionale Bina sta per mulino ad acqua: ancora nel sec. XIX si indicava come "conduttore di bina" l'appaltatore del mulino